Лудвиг III Палатинатски (Electoral Palatinate, 23. јануар 1378- Хајделберг, 30. децембар 1436) је био гроф Палатината. Био је син Рупрехта од Немачке и Елизабете од Нирберга.

Породично стабло 

Рођени 1378.
Умрли 1436.
Династија Вителсбах